Luca Sala – economista italiano
Luca Sala – ricercatore italiano
Luca Sala – ultramaratoneta italiano